

Geografia
 Nazário – comune del Brasile nello Stato del Goiás

Onomastica

 Nazario – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Nazario – retore e storico romano
 Bruno Nazário – calciatore brasiliano
 Ednita Nazario – cantante e musicista portoricana
 Gaudenzio Nazario – calciatore italiano

Pagine correlate
 San Nazario